Лас Магнолијас има више значења:

 Лас Магнолијас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Магнолијас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Магнолијас (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Магнолијас (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Магнолијас (Дземул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику